Чугуевское военное училище — окружное военно-учебное заведение, для подготовки нижних чинов пехоты к офицерскому званию, в городе Чугуев Харьковский военный округ (Харьковская губерния), готовившее офицеров пехоты Русской Императорской армии. 

С момента сформирования в 1865 году до 1910 года именовалось как Чугуевское пехотное юнкерское училище. Училищный праздник: 26 ноября, день Святого Георгия Победоносца. Считается, по мнению А. Левченко и С. Сафронова, что Чугуевское училище дало Российской империи наибольшее число георгиевских кавалеров (кавалеров Военного императорского Ордена Святого Георгия Победоносца).

История 
По окончании Крымской войны было предположено устроить юнкерские школы во всех армейских корпусах, но, за недостатком денежных средств в военном ведомстве России и неудобством организации военно-учебных заведений при корпусных штабах, передвигавшихся вместе с войсками с места на место, таких школ было открыто всего три.

Только с преобразованием старших классов кадетских корпусов в военные училища, в 1864 — 1865 годах стали открываться окружные юнкерские училища во вновь образованных военных округах России. 1 сентября 1865 года в Чугуеве Харьковского военного округа было Высочайше учреждено Чугуевское пехотное юнкерское училище, и разместилось оно в аракчеевском здании бывшей Школы военных топографов.

В 1888 году, Приказом по военному ведомству за № 218, училище было переформировано из двухсотенного в четырёхсотенный состав: 4 роты, 400 штатных и 44 сверхштатных юнкеров.

В 1901 году, Приказом по военному ведомству за № 197, двухгодичный курс обучения заменён трёхгодичным. 

В 1914 году с началом Великой войны Германская империя объявила войну России, и Чугуевское было переведено на ускоренный четырехмесячный курс подготовки будущих офицеров Русской армии, как и большинство военных училищ России, а штатное количество юнкеров постепенно увеличено с 400 человек переменного состава до 1 200. За годы Первой мировой войны училище выпустило более 7 000 офицеров. 

В 1915 году начальник училища генерал-майор Иеремия Яковлевич Фенстер выступил с ходатайством о переименовании Чугуевского военного училища в «Военное ордена Святого Георгия Победоносца училище», но рассмотрение данного вопроса было отложено до окончания войны с Германской, Австро-Венгерской и Османской империями.

15 декабря 1917 года училище расформировано .

В 1921 году русскими офицерами создано Объединение Чугуевского училища в Белграде.

Знамя 
27 января 1903 года Чугуевскому училищу Высочайше пожаловано простое знамя образца 1900 года. Кайма красная, шитьё золотое. Навершие образца 1857 года (гвардейское). Древко жёлтое. Изображён Спас Нерукотворный.

Нагрудный знак 
Нагрудный знак Высочайше утверждён 4 октября 1913 года. Мальтийский крест красной эмали с белым ободком. В середине его красный эмалевый кружок с золотым ободком, а на нём белая фигура Святого Георгия Победоносца.

Форма 
Юнкеры носили общую унтер-офицерскую форму одежды и по правовому положению приравнивались к подпрапорщикам. С 1843 года знаки различия юнкера такие же, как и у подпрапорщика — погоны, обшитые узким золотым галуном по краю. С этого же времени юнкеры, назначаемые для исполнения унтер-офицерских обязанностей, носят унтер-офицерские поперечные нашивки на погонах (юнкеры из дворян — золотого галуна). Чугуевские юнкера носили алые погоны с белой выпушкой.

Начальники училища 

 23.06.1865 — 18.12.1875 — майор (с 30.08.1866 — подполковник, с 20.04.1869 — полковник) Хамин, Александр Николаевич
 на 01.06.1877 — полковник Усов, Андрей Иванович
 01.06.1878 — 08.02.1879 — полковник Мациевский, Евгений Осипович
 17.02.1879 — 29.04.1882 — полковник Аккерман, Николай Юльевич
 04.06.1882 — 10.05.1888 — полковник Зоммер, Михаил Карлович
 25.05.1888 — 26.04.1892 — полковник Арцишевский, Иван Игнатьевич
 30.04.1892 — 11.11.1896 — полковник Черницкий, Семён Григорьевич
 02.12.1896 — 11.04.1901 — полковник Коптев, Пётр Степанович
 30.07.1901 — 07.03.1904 — полковник Зейн, Эммануил Александрович
 16.04.1904 — 02.03.1914 — подполковник (с 06.12.1904 полковник, с 06.12.1910 генерал-майор) Фок, Яков Александрович
 18.04.1914 — 1917 — генерал-майор Фенстер (Врасский), Иеремий Яковлевич

Известные выпускники 
См. Выпускники Чугуевского военного училища

См. также 
 Чугуевское казачье войско
 Чугуевский уланский полк

Примечания

Литература 
 Альмендингер В. Чугуевское военное училище // Военная Быль. Январь 1971. № 108. С.3-7
 Зыбин И. А. Чугуевцы: исторически-бытовой сборник Объединения Чугуевского военного училища. Белград-Новый Сад, Югославия, 1936.
 Левченко А., сост. Чугуевцы. Стихи и воспоминания офицеров Русской Императорской Армии. Чугуев, 2009.
 Сырцов Б. Чугуевское военное училище. 1916—1917 / Военная Быль № 90, с. 38.

Ссылки 
 Regiment.ru
 Артем Левченко. Георгиевские традиции в Чугуевском военном училище
 Артем Левченко. «Орлы» Первой мировой
 Нагрудный знак

Учебные заведения, основанные в 1865 году
Появились в 1865 году на Украине
Военные училища Российской империи
Военные учебные заведения Украины
Военное дело на территории Харьковской области
Исчезнувшие учебные заведения Харьковской области
Учебные заведения Чугуева
История Чугуева
Воинские части и формирования, созданные в 1865 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1917 году